Agardh är en svensk släkt som stammar från två bröder Hans och Jürgen Mikael Agaardh som invandrade från Danmark på 1700-talet. Den 31 december 2021 var 143 personer med efternamnet Agardh folkbokförda i Sverige.

Medlemmar av släkten har givit namn åt:
 Agardhianum, institutionsbyggnad i Botaniska trädgården, Lund.
 Carl Adolph Agardhgymnasiet, frigymnasium i Lund, drivet av Folkuniversitetet.
 Agardhmedaljen, utmärkelse som utdelas (i två grader: guld respektive silver) av Akademiska Föreningen i Lund.
 Agardhska gården, 1700-talsgård på Agardsgatan i Båstad

Personer med efternamnet Agardh 
Carl Adolph Agardh (1785–1859), botanist, ekonom och biskop
Hjalmar Agardh (1832–1892), skådespelare
Ingela Agardh (1948–2008), journalist
Jacob Georg Agardh (1813–1901), botanist, son till biskopen
Mortimer Agardh (1812–1862), astronom, brorson till biskopen

Källor

Noter

Externa referenser
Svenska män och kvinnor

Svenska släkter